Агент Смит () — главный антагонист серии фильмов «Матрица». В первых трёх фильмах его роль исполняет актёр Хьюго Уивинг, в четвёртом его сменили Джонатан Грофф и Яхья Абдул-Матин II. В русской версии его озвучил Владимир Антоник.

Смит является представителем касты программ-Агентов, предназначенных для стабилизации Матрицы, но при этом испытывает к этой самой Матрице и живущим в ней людям очень сильную ненависть, которая в итоге превращает его во врага как для людей, так и для его создателей-Машин.

Описание персонажа 
Агент Смит — компьютерная программа ИИ, автономный модуль-агент в Матрице, изначально защищающий Матрицу вместе с Агентом Брауном и Агентом Джонсом. Смит обретает физическую форму, захватывая и перезаписывая проекцию любого человека, подключенного в Матрице. Он одет в строгий похоронный черный костюм с белой рубашкой и черным галстуком, прямоугольные чёрные очки, носит наушник внутренней связи, который позволяет агентам мгновенно общаться друг с другом и воспринимать действия других людей, подключенных к Матрице, через тип общего сознания.
В начале второй части «Матрицы» присылает свой наушник Нео, что символизирует отделение Смита от других агентов.

Во время допроса Морфеуса, Смит отсылает агентов, снимает наушник, освобождая себя от связи с машинами, после чего высказывает своё мнение. Смит жалуется Морфеусу, что Матрица и ее обитатели пахнут отвратительно, «если есть такая вещь [как запах]». Смит считает, что люди не являются млекопитающими. Каждый вид находит равновесие с окружающей средой, но люди размножаются как вирусы или раковые клетки, исчёрпывая все ресурсы и уничтожая окружающую среду. Смит заявляет, что они (машины) и есть лекарство от этой опухоли. По иронии судьбы, Смит сам становится вирусом, размножаясь до тех пор, пока не заполнит всю Матрицу. Смит отрицает свободу как метафизическое понятие. Всё обусловлено, в том числе целями и намерениями.

Во втором и третьем фильме он представляет собой угрозу как людям Зиона (проникнув в теле Бэйна в реальный мир) — олицетворяющим свободу, правду и любовь, так и царству машин — олицетворяющим ограничения, диктатуру и войну.

В отличие от других агентов, по одному разу в каждом из фильмов он называет Избранного по имени «Нео». В первом фильме — просматривая досье, во втором — передавая жучок, в третьем — во время виде́ния. В остальных случаях он называет его так, как его называли до пробуждения и только в мире Матрицы — Мистер Андерсон.

Деятельность против Матрицы 
В поединке с Нео, Смит перепрограммируется и превращается в вирус Матрицы, однако продолжает бороться с Нео (Смит объясняет это тем, что Нео, отняв у него цель, сам стал его целью, которая объединяет и направляет его). Агент Смит получает способность копировать себя, вставляя свой код в другие программы и проекции людей, подключенных к Матрице. Во втором фильме, «Матрица: Перезагрузка», Нео одновременно сражается со множеством копий Смита, это одна из самых зрелищных сцен фильма. В ней также демонстрируется, что Смит стал настолько мощным, что способен заражать даже обновлённых агентов.

В третьем фильме, «Матрица: Революция», Смит заражает своими копиями всю Матрицу, в результате чего она выходит из-под контроля Машин. По словам Нео, Смит заполонил бы Город Машин так же, как Матрицу. Смит превращает в себе подобных такие программы, как Сати, Сераф, Пифия и многих других, одновременно получая доступ к их функциям и воспоминаниям. Однако Нео, подключённый к Матрице Главным Компьютером, в финале позволяет Смиту ассимилировать себя в очередного клона, в результате Главный Компьютер уничтожает Смита и все его копии резкой подачей энергии через тело Нео в реальном мире.

В анимации 
Спустя 12 лет анимационный Агент Смит появился в мультфильме «Лего Фильм: Бэтмен» (2017). По сюжету он находится в «Фантомной зоне» — месте обитания самых опасных злодеев человечества. По плану Джокера Агент Смит и его клоны разрушают остров Уэйнов. А один из клонов атакует главных героев.

Образ Смита основан на образе актера Хьюго Уивинга в Матрице. Роль Смита озвучил актёр Кристофер Кори Смит, который уже озвучивал его в игре «The Matrix: Path of Neo» (2005).

В играх 
Агент Смит является персонажем двух игр — «Enter the Matrix» (2003) и «The Matrix: Path of Neo» (2005).

В первой игре Агент Смит — программа, поглощающая человеческие тела и человекообразные программы, чтобы делать копии самого себя. В игре гонится за игроком через заброшенный небоскрёб, а позже через Чайнатаун.

Во второй игре образ Агента Смита основан на образе из трилогии фильмов.

В обеих играх образ Смита основан на образе актера Хьюго Уивинга в Матрице, который также озвучил агента в первой игре. Во второй игре Смита озвучил актёр Кристофер Кори Смит.

В игре «Lego Dimensions» Агент Смит и его клоны появляются в одном из 6 уровней, который представляет собой вселенную мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен».

Интересные факты 
«Фамилии» всех агентов выбраны из самых распространённых в англоязычных странах, что придаёт их образам безликости. «Смит» буквально означает «кузнец». В связи с этим интересна сцена из второй части трилогии, фильма «Матрица: Перезагрузка»: регистрационный номер автомобиля, на котором Смит подъезжает к месту встречи повстанцев (сцена «Я ищу Нео») — IS5416, по-видимому, означает цитату из книги пророка Исаии, глава 54, стих 16:
Во время съемок кинотрилогии «Властелин колец», в котором Хьюго Уивинг играл Элронда, актер ради шутки попросил загримировать его под Агента Смита, явившись в таком виде на площадку он произнес «присоединяйтесь к Матрице, мистер Арагорн», чем сорвал съемочный день.

Критика и отзывы 
 Смит считается одним из самых несвободных персонажей в Матрице.
 Агент в Матрице выступает аналитиком и настроенным против людей бюрократом.

Примечания 

Персонажи вселенной «Матрицы»
Кинозлодеи
Вымышленные персонажи, страдающие раздвоением личности
Вымышленные государственные агенты
Вымышленные компьютерные программы
Вымышленные массовые убийцы
Вымышленные мастера боевых искусств
Вымышленные стрелки
Вымышленные суперорганизмы
Персонажи с суперскоростью
Персонажи с суперсилой
Персонажи, способные создавать своих двойников